Ezelsoor, smoezelige hoek van een bladzijde in een boek,
 Ezelsoor, een vaste plant van het geslacht Stachys, uit de Lipbloemenfamilie
 Ezelsoor, een tijdschrift
 Ezelsoor, een Nederlandse televisieserie